Анциферов, Михаил:
 Анциферов, Михаил Борисович (род. 1960) — советский и российский эндокринолог, доктор наук, профессор.
 Анциферов, Михаил Сергеевич (1911—1986) — советский учёный-горняк, доктор наук, профессор.
 Анциферов, Михаил Стафеевич (1750—1815) — русский купец, городской голова Петрозаводска.